«Людина, яка сміється» — роман французького письменника Віктора Гюго, опублікований у 1869 році.

Екранізації 
 Людина, яка сміється (фільм, 1928) — американський фільм режисера Пауля Лені;
  — італійський фільм Серджо Корбуччі;
  — французький 3-серійний міні-серіал 1971 року, режисер Жан Кершброн;
 Людина, яка сміється (фільм, 2012) — франко-чеський фільм Жан-П'єра Амері.